Supercoppa polacca 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa polacca 2018 – torneo di pallavolo maschile